Ch’ien-yang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiancheng (häradshuvudort), Hunan, 
 Hongjiang (ort i Kina), Hunan, 
 Anjiang, ort, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar